HMP est un sigle qui peut désigner :
 Human Microbiome Project (en français, Projet microbiote humain), une initiative des National Institutes of Health américains pour identifier l'ensemble des micro-organismes qui vivent en association avec les humains, le microbiote ;
 Her Majesty's Prison ou  His Majesty's Prison, le nom donné aux prisons au Royaume-Uni, ainsi qu'à certaines en Australie et à un petit nombre au Canada, à la Grenade et à la Barbade.